Liste des évêques de Valence (Espagne)
 Liste des évêques de Valence (France)